

Результати матчів ПХЛ 2011—2012. Регулярний чемпіонат
    Час початку матчів місцевий (UTC+2)

  

Професіональна хокейна ліга